Аргентина дебютировала на летних Олимпийских играх в 1900 году. За всё время не принимала участие лишь в Играх 1904 года в Сент-Луисе, 1912 года в Стокгольме и Играх 1980 года в Москве. На зимних Олимпийских играх Аргентина дебютировала в 1928 году в Санкт-Морице. С 1960 года аргентинские спортсмены участвуют во всех зимних Играх.

За время своего участия в Олимпийских играх национальная сборная Аргентины завоевала 77 медалей, при этом они все были завоёваны в летних видах спорта. Примерно треть наград (24) приходится на соревнования по боксу, а ещё 10 были завоёваны в парусном спорте. Национальный Олимпийский комитет Аргентины образован в 1923 году.

Самыми титулованными спортсменами в истории Аргентины являются хоккеистка на траве Лусиана Аймар и яхтсмен Карлос Эспинола на счету каждого из которых по 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Аргентины на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Аргентина на сайте Международного олимпийского комитета 
 Национальный Олимпийский комитет Аргентины 

Аргентина на Олимпийских играх